Віктор Савченко:
 Савченко Віктор — бандурист, артист.
 Савченко Віктор Анатолійович — український історик, письменник, краєзнавець
 Савченко Віктор Васильович — український письменник-фантаст
 Савченко Віктор Григорович — український боксер, чемпіон світу
 Савченко Віктор Миколайович — український скульптор

Сторінки зі списками однофамільців-тезок